XS — український жіночий поп-гурт
 XS (Perl) — інтерфейс, за допомогою якого програми, написані мовою Perl, можуть викликати функції, написані мовою C
 XS — південнокорейська манхва Сон Дзі-Х'юна